Фрежеро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 9 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 808 осіб у працездатному віці (15-64 років) 592 були активні, 216 — неактивні (показник активності 73,3%, у 1999 році було 74,7%). З 592 активних працювало 557 осіб (280 чоловіків та 277 жінок), безробітних було 35 (16 чоловіків та 19 жінок). Серед 216 неактивних 84 особи були учнями чи студентами, 91 — пенсіонером, 41 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 499 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1362,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Фрежероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн